Олег Антонинович Хрусталёв (9 декабря 1935 — 22 апреля 2008) — российский и советский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, ведущий специалист в области квантовой теории поля и физики элементарных частиц, директор Института теоретических проблем микромира имени  при МГУ.

Биография 
Окончил физический факультет МГУ (1959).

Доктор физико-математических наук (1970). Профессор (1977). Профессор кафедры квантовой теории и физики высоких энергий физического факультета МГУ (1977). Директор Института теоретических проблем микромира им.  МГУ (1991). Заслуженный профессор Московского университета (2002). Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 2008 года присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Научная деятельность 
Область научных интересов: квантовая теория поля, физика высоких энергий, квантовая информация.

В области теории квантовой информации разработал понятие условной матрицы плотности, позволяющей адекватно описывать процессы разбиения сложной квантовой системы на подсистемы. Этот подход использовался  вместе с сотрудниками для исследований в области квантовых коммуникаций (квантовая телепортация, квантовая криптография) и квантовых вычислений.

Широкую известность получили его работы по дисперсионным соотношениям, квазипотенциальному подходу в квантовой теории поля, описанию квантовых эффектов в нелинейных полевых моделях, квантовой гравитации и квантовым компьютерам.  был организатором многих научных конференций и семинаров, вёл активную педагогическую и учебно-методическую работу, под его руководством защищено более 20 кандидатских диссертаций.

Избранные публикации 
 
 
 Ф. А. Лунёв, К. А. Свешников, Н. А. Свешников, О. Д. Тимофеевская, О. А. Хрусталёв, Введение в квантовую теорию. Квантовая механика. М.: Изд-во МГУ, 1985. — 355c.

Ссылки 
 О. А. Хрусталёв на сайте кафедры физики высоких энергий МГУ
 Научная сеть
 О.А.Хрусталёв - научные работы (неполный список) в системе Истина МГУ
 eLibrary.ru СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ Хрусталев Олег Антонинович
Физики по алфавиту
Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России
Выпускники физического факультета МГУ
Профессора МГУ
Квантовая криптография